Tuira – rzeka w Panamie
 Tuira – część miasta Oulu w Finlandii
 Tuira – dzielnica Oulu

Zobacz też 

 Oulu Tuira – dawna stacja kolejowa w Oulu